Mount Pleasant Airport steht für:
 Mount Pleasant Airport (Utah), ehemaliger Flughafen von Mount Pleasant (Utah), Sanpete County im US-Bundesstaat Utah
 Mount Pleasant/Scottdale Airport, Flughafen von Mount Pleasant (Pennsylvania) und Scottdale (Pennsylvania), Westmoreland County (Pennsylvania) im US-Bundesstaat Pennsylvania
 RAF Mount Pleasant, Zivil-/Militärflughafen auf Ostfalkland, Falklandinseln
 RCAF Station Mount Pleasant, ehemaliger Militärflughafen von Mount Pleasant (Prince Edward Island), Prince County in der kanadischen Provinz Prince Edward Island

Siehe auch:
 Mount Pleasant Municipal Airport
 Mount Pleasant Regional Airport